Belton ist der Name mehrerer

Orte in England:
 Belton (North Lincolnshire)
 Belton (Lincolnshire)
 Belton (Leicestershire)
 Belton (Norfolk)

in Kanada:
 Belton (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Belton (Arkansas), im Hempstead County – nicht mehr existent
 Belton (Georgia), im Hall County
 Belton (Kentucky), im Muhlenberg County
 Belton (Missouri), im Cass County
 Belton (Montana), im Cascade County – nicht mehr existent
 Belton (South Carolina), im Anderson County
 Belton (Texas), im Bell County

Personen:
 Catherine Belton, investigative Journalistin
 Emil Belton (* 1999), deutscher Schauspieler
 Howard C. Belton (1893–1988), US-amerikanischer Farmer und Politiker (Republikanische Partei)
 Jack Belton († 1963), irischer Politiker
 Janine Belton (* 1979), britische Schwimmerin
 Louis Belton (* 1943), irischer Politiker
 Luke Belton (1918–2006), irischer Politiker
 Oskar Belton (* 1999), deutscher Schauspieler
 Paddy Belton (1926–1987), irischer Politiker
 Patrick Belton (1885–1945), irischer Politiker
 Richard Belton (1913–1974), irischer Politiker

Sonstiges:
 (3498) Belton, Asteroid
 Belton Branch, Fließgewässer im Upshur County, Texas
 Belton Jaycee Park, Park im Bell County, Texas
 Belton Lakeview Park, Park im Bell County, Texas

im NRHP gelistete Objekte:
 Belton Academy, in Belton, Texas, ID-Nr. 90001937
 Belton Chalets, in West Glacier, Montana, ID-Nr. 78001685
 Belton Commercial Historic District, in Belton, Texas, ID-Nr. 90001868
 Belton Court, in Barrington, Rhode Island, ID-Nr. 76000037
 Belton Depot, in Belton, South Carolina, ID-Nr. 79002373
 Belton Farmers' Gin Coop, in Belton, Texas, ID-Nr. 90001870
 Belton Yarn Mill, in Belton, Texas, ID-Nr. 90001899

Siehe auch:
 Bellton
 Belten